Константи́н Никола́евич Бута́ев (род. 18 октября 1949, Дзауджикау, СОАССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинопродюсер, каскадёр. 

Заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания (2014).

Биография 
В 1977 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии ВГИК (Мастерская Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой).

В качестве киноактёра сыграл более 80 ролей (работал на киностудии «Ленфильм»). В качестве режиссёра-постановщика и автора сценария впервые выступил в короткометражном фильме для «Первого Международного фестиваля профессиональных каскадёров кино в городе Бердянске», где фильм получил главный приз — «Бригантина-2001» — в номинации «Живой огонь».
В качестве режиссёра-постановщика, автора сценария и продюсера выступил в 4-серийном телевизионном фильме «Игра без правил» (кинокомпания «Северо-Запад», Санкт-Петербург, 2003).

В качестве каскадёра и постановщика трюковых и батальных сцен принимал участие в создании более 100 фильмов.

С 1999 года Константин Николаевич является актером Драматического театра «Остров».

Семья 
 Сын — Казико Алан Константинович (05.12.1981), актёр, каскадёр, композитор.
 Племянник — Алан Бутаев, артист цирка, клоун.

Творчество

Фильмография

Актёрские работы 
 1976 — Всё дело в брате — абитурие́нт ГУЦЭИ
 1979 — Цыган — цыганский бандит
 1980 — В стремнине бешеной реки — Тагир
 1981 — Тайна синих гор — немой чабан
 1982 — Юность гения — эпизод
 1982 — Шурочка — эпизод
 1982 — Таможня — Серапян, начинающий таможенник
 1982 — Профессия — следователь — гонец от Шурпетова 
 1983 — Заложник — Гадо / Бек
 1985 — Капкан для шакалов — Юсуф Багиров
 1985 — Возвращение Будулая — эпизод
 1986 — Сказание о храбром Хочбаре — Хочбар
 1986 — Пётр Великий — стрелец
 1986 — Лермонтов — подпоручик Коте, друг Лермонтова
 1988 — Случай в аэропорту — Казбек Гулидов
 1988 — Частный визит в немецкую клинику
 1989 — Султан Бейбарс
 1991 — Азиат — Сергей
 1997 — Чистилище — Ширвани
 2001—2004 — Чёрный ворон — кинорежиссёр Георгий Вазгенович Тер-Акопян
 2002 — Спецназ — Бесуев (серия «Клинок»)
 2003 — Игра без правил — шах
 2006 — Жизнь и смерть Лёньки Пантелеева — Отар
 2006 — Прииск — Магомет
 2006 — Прииск 2: Золотая лихорадка — Магомет
 2009 — Передел. Кровь с молоком — Аслан
 2010 — Десант есть десант — Закиров
 2011 — Честь — Рашид
 2012 — Береговая охрана — Вахтанг
 2016 — Кронштадт 1921 (документальный) — Александр Николаевич Козловский, генерал-майор, командующий артиллерией
 2019 — Имам Шамиль. Осада Ахульго — хан Умахан-старший

Режиссёрские работы 
 2003 — Игра без правил
 2014 — Эхо ветра

Сценарные работы 
 2003 — Игра без правил
 2014 — Эхо ветра
 2015 — Орден

Продюсерские работы 
 2003 — Игра без правил

Роли в Театре

Драматический театр «Остров» 
 «Дневник нечестного человека» А. Н. Островского — Мамаев
 «Шизо» С. Беккета, Ф. Аррабаля, Г. Пинтера, Д. Киза — Мужчина
 «Папашины игрушки» Д. Урнявичюте — Режиссёр
 «Король умирает» Э. Ионеско — Доктор
 «Седьмая квартира» Валерий Попов – Тимур
 «Путешествия с тетушкой» Грэм Грин – Мистер Висконти
 «Коломба» Жан Ануй - Дюбарта, актер

Ссылки 
 Страница актёра в Ruskino.ru 
 Интервью Константина Бутаева телеканалу Россия 24 - Алания

Примечания 

 

Выпускники ВГИКа